Топоним

 Тереклы — деревня в Архангельском районе Башкортостана
 Тереклы — солёное озеро в Сакском районе Крыма
 Тереклы — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма